Patrício bzw. Patricio ist der Familienname folgender Personen:

 António Patrício (1878–1930), portugiesischer Dramatiker, Schriftsteller und Diplomat
 Evson Patrício (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 José Gonçalves Martins Patrício (* 1954), angolanischer Manager und Diplomat
 Pierre Patricio (* 1960), philippinischer autodidaktischer Maler
 Rui Patrício (* 1988), portugiesischer Fußballtorhüter